Deborah Raffin (née en 1953), personnalité du cinéma américain ;
 Éric Raffin (né en 1981), jockey français ;
 Ferdinand Raffin (1877-1954), illustrateur français ;
 Jean Raffin, jockey, voir Liste des drivers en sport hippique ;
 Jean Raffin (1742-1826), homme politique français ;
 Léon Raffin (1906-1996), peintre français ;
 Pierre Raffin (né en 1938), évêque français ;
Yvonnick Raffin (né en 1963), homme politique français.

Divers 
 , une chaîne de magasins canadienne du Québec de vente de livres.

Homonymie de patronyme